Quarti ima više značenja:
 Quarti, Alessandria
 Quarti, Cremona
 Quarti, Reggio Emilia
 Quarti, Rovigo